

Patronymes 

 Ahmed Arab (1933-2023), footballeur international algérien ;
 Leila Arab (née en 1971), artiste de musique électronique ;
 Patricia Arab (1978-), femme politique canadienne ;
 Roya Arab (née en 1967), chanteuse et archéologue.

Divers 
 Arab, ville américaine ;
 Arab, film tunisien ;
 HMS Arab, une frégate, anciennement nommée Brave.
Arab est un étalon de race Akhal-Teké, qui a terminé le raid entre Achgabat et Moscou en 1935.

Voir aussi